Günter-Eich-Preis ist die Bezeichnung zweier Kulturpreise:
 Günter-Eich-Preis (Hörspiel), seit 2007 zweijährlich in Leipzig vergebener Preis für Hörspiele
 Günter-Eich-Preis (Lyrik), 1984–1990 dreimal bei den Rauriser Literaturtagen (Salzburg) vergebener Lyrikpreis